Катепанат Италии ( Катепаникион Италиас) — провинция Византийской империи, включавшая в себя материковую часть Италии, к югу от линии, проведённой от Монте-Гаргано в Салернский залив. Амальфи и Неаполь, хотя и находились к северу от линии, сохраняли лояльность Константинополю через катепана. Итальянский регион Capitanata (в современной провинции Фоджа) получил своё название от Катепаната.

История 
В 873 году византийцы вернули Бари, отвоевав его у сарацин. Уже существующая фема Калабрия, регион Апулия и земли вокруг Бари составили новую фему Лонгобардия. В 965 году была создана новая фема Лукания и стратигос (военный правитель) Бари был повышен в сане, получив титул катепана Италии. Титул катепан означает «верховный» на греческом. Это повышение было признано военной необходимостью, после окончательной потери Сицилии, бывшего византийского владения захваченного арабами.

Некоторые норманские авантюристы в своём паломничестве к Святилищу Михаила Архангела предоставили свои мечи в 1017 году ломбардским городам Апулии против византийцев. С 1016 по 1030 год норманны были просто наёмниками, служа или византийцам или лангобардам, но затем герцог Сергий IV, расположил их вождя Райнульфа в крепости Аверса в 1030 году, дав им их первый клочок земли, откуда они начали завоевание окружающей территории. В 1030 году сюда прибыли Вильгельм и Дрого, два старших сына Танкреда Готвиля, мелкого дворянина из Кутанса в Нормандии. Два брата присоединились к организованной попытке отнять Апулию у византийцев, которые потеряли бόльшую часть этой провинции к 1040 году. После осады Бари город попал в руки итало-норманнов в апреле 1071 года и византийский контроль над Италией завершился через пять веков после завоеваний Юстиниана. Византийцы ненадолго вернулись к осаде Бари в 1156 году, но она завершилась неудачей.

Титул Катепан Апулии и Кампании был возрождён ненадолго в 1166 году для Жильберта, графа Гравины, двоюродного брата королевы-регента Маргариты Наваррской. В 1167 году, располагая властью катепана, Жильберт вынудил немецкие силы оставить Кампанию и заставил Фридриха Барбароссу снять осаду Анконы.

Религия 

В 1054 году константинопольский патриарх и римский папа предали друг друга анафеме, положив начало расколу церквей на православие и католичество. Таким образом, православие получило официальный статус на части земель юга Италии. Однако, из-за поражения византийцев в войне против наступающих норманнов, подобное положение вещей продлилось недолго: в 1060 г. в руки католиков попал Реджо, в 1063 — Таранто, в 1070 — Бриндизи, в 1071 пал последний оплот византийцев Бари. Таким образом, 17-летняя история православной государственности в Италии подошла к концу.

Катепаны 
 970—975 Михаил Абиделас
 до 982 Роман
 982—985 Калокир Дельфин
 985—988 Роман
 988—998 Иоанн Амиропул
 999—1006 Григорий Тарханиот
 1006 −1008 Алексей Ксифий
 1008—1010 Иоанн Куркуас
 1010—1016 Василий Месардонит
 май 1017 — декабрь 1017 Лев Торник Контолеон
 декабрь 1017—1027 Василий Воиоанн
 1027—1029 Христофор Вургарис
 июль 1029 — июнь 1032 Пофос Аргир
 1032 — май 1033 Михаил Протоспафарий
 май 1033—1038 Константин Опос
 1038—1039 Михаил Спондилис
 февраль 1039 — январь 1040 Никифор Дукиан
 ноябрь 1040 — лето 1041 Михаил Дукиан
 лето 1041—1042 Эксавгустос Воиоанн
 февраль 1042 — апрель 1042 Синодиан
 апрель 1042 — сентябрь 1042 Георгий Маниак
 осень 1042 Пардос
 февраль 1043 — апрель 1043 Василий Феодорокан
 осень 1045 — сентябрь 1046 Евстафий Палатин
 сентябрь 1046 — декабрь 1046 Иоанн Рафаил
 1050—1058 Аргир
 1060 Мириарх
 1060—1061 Марули
 1062 Сириан
 1064 Пиринос
 1066—1069 Михаил Маврикс
 1069—1071 Авартутелис
 1071 Стефан Патеран

См. также 
 Magna Graecia
 Салентийская Греция

Литература 
 
 Peter Charanis. «On the Question of the Hellenization of Sicily and Southern Italy During the Middle Ages.» The American Historical Review. Vol. 52, No. 1 (Oct., 1946), pp. 74-86.
 Gay, Jules. L’Italie méridionale et l’empire Byzantin. Burt Franklin: New York, 1904.
 
 John Julius Norwich. The Normans in the South 1016—1130. Longmans: London, 1967.
 White, Lynn, Jr.. «The Byzantinization of Sicily.» The American Historical Review. Vol. 42, No. 1 (Oct., 1936), pp. 1-21.

Ссылки 

Провинции Византийской империи
Исторические провинции Италии
Византийская Италия